Арктическая галерея Макнота () — художественная галерея, расположенная в Гамильтоне, Онтарио, Канада. В ней представлены произведения инуитского искусства и канадские пейзажи.

История 
Уроженцы Гамильтона Марвин и Лорейн Коэн переехали на Баффинову Землю в 1970-х годах, когда Марвин стал преподавателем в Фробишер-Бэй. Пара провела там пять лет и познакомилась с сообществом инуитов, тем самым она узнала местных людей и их искусство. Они вернулись в Гамильтон в 1980-х годах и в 1983 году открыли арктическую галерею на Хьюстон-стрит, чтобы выставить и продемонстрировать скульптуру инуитов, а также провести выставки работ художников-инуитов.

Макнот вырос в Дип-Ривер, Онтарио, и переезжал в Торонто и Берлингтон, Онтарио, прежде чем поступить в Университет Макмастера. Он стал частью художественного сообщества Гамильтона, работала в редакционной коллегии журнала Art Impression, был редактором по искусству и досугу на 701.com и исполнял обязанности директора галереи Беккет с 1981 года до ее закрытия в 1993 году.

Коэны перенесли свою галерею на ее нынешнее место, James Street South, в 1993 году. В то время они вступили в партнерские отношения с Макнотом, который представил коллекцию канадских картин и гравюр для галереи.

В 2015 году галерея появилась в новостях, когда Макнот инициировал оценку большой коллекции произведений искусства, которая располагалась в галерее. Среди картин было несколько набросков, которые, как утверждалось, были нарисованы художником «Семерки» Дж. Э. Х. Макдональдом и захоронены им на заднем дворе его дома.

В 2016 году галерея приобрела 132 произведения инуитского искусства, созданные в 1950-х и 1960-х годах больными туберкулезом в Гамильтонском санатории.

Скульптура 
Коэны продолжают посещать Кейп-Дорсет, чтобы перенести новые скульптуры некоторых канадских инуитских художников в галерею, в том числе Паута Сайла, Келли Кимирпик, Пудлалик Шаа и Тукики Маноми.

Картины 
Галерея Макнот демонстрирует работы канадских художников, которые работают над пейзажами и природными мотивами. Особое внимание уделяется живописцам Гамильтона, включая Брайана Дарси, Джеймса Гаммерсона, Хизер Пейт и Жизель Комтуа. В галерее также представлено несколько исторических гравюр, в том числе работы Джорджа Томпсона, Франца Джонстона, Гизлена Карона, Фрэнка Панабакера, Фредерика Хейнса и майора Джеймса Уоллиса.

Ссылки 

 The Arctic Experience McNaught Gallery Website
 Arctic Experience McNaught Gallery Facebook
 Museum of Inuit Art
 Brian Darcy
 James Gummerson
 Heather Pate
 Gisele Comtois
 Newsletter 2007

Примечания 

Художественные музеи Канады
Музеи Онтарио
Здания и сооружения Гамильтона (Онтарио)